Akademicki Klub Turystyczny GDAKK (skrót: AKT GDAKK) – studencki klub turystyczny, działający przy Politechnice Gdańskiej oraz Oddziale Studenckim PTTK. Działalność klubu obejmuje przede wszystkim bliższe i dalsze imprezy turystyczne, głównie piesze i rowerowe, marginalnie również kajakowe i inne. Ponadto klub zajmuje się popularyzowaniem wędrownictwa przez organizowanie kursów Organizatora Turystyki, pokazów zdjęć i filmów z wypraw, spotkania klubowe itp.

Siedziba klubu mieści się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Historia 
Klub powstał w 1968 roku, początkowo jako baza kadry studenckiej dla wyjazdów organizowanych przez państwową agencję „Almatur” – stąd też pochodzi jego nazwa, zachowana w kształcie historycznym, choć dziś nie do końca zgodnym z profilem działalności klubu. Związek z „Almaturem” był wynikiem specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych w PRL – musiały one być powiązane z jakąś instytucją państwową, zaś związek z „Almaturem” właśnie dawał pewne ułatwienia w organizowaniu innych, już typowo turystycznych wyjazdów. Tym niemniej początkowo działalność klubu w terenach górskich była silnie utrudniona przez obostrzenia paszportowe występujące w PRL przy wyjazdach zagranicznych oraz przez restrykcje obowiązujące w poruszaniu się w pasie przygranicznym. Stąd też wykształcił się zwyczaj corocznych wyjazdów do schroniska PTTK na Hali Łabowskiej, położonego w górach, w Beskidzie Sądeckim, jednakże wystarczająco daleko od granicy. Zwyczaj ten zanikł wraz z końcem epoki komunizmu i otwarciem granic.

W III RP klub zerwał związki z „Almaturem” i – po przejściowym kryzysie w latach ’90 XX w., spowodowanym sporami wewnętrznymi – rozwinął szeroką aktywność wyjazdową w Polsce oraz za granicą.

Niektóre wyprawy klubowe 
 Chiny + Syberia
 Krym (2003, 2005)
 Rumunia – Fogarasze (2002) i Bukowina
 Ukraina – Gorgany (2003) i Czarnohora
 Czarnogóra - Durmitor i okolice Zatoki Kotorskiej (2006)
 Chorwacja – Jeziora Plitwickie i Dubrownik (2004)
 Słowenia (2005 - Alpy Julijskie, 2006 - wyprawa rowerowa przez Czechy, Austrię, Włochy i Węgry)

Imprezy cykliczne 
 Sylwester, spędzany w górach.
 Kaszubska Włóczęga – długodystansowa impreza na orientację, organizowana na wiosnę
 Śniegołazy – całonocna impreza turystyczna, polegająca na zimowym, długodystansowym przejściu szlaku turystycznego (około 50 km)
 Urodziny klubu, organizowane w czerwcu na Pomorzu.

Kurs Organizatora Turystyki 
Organizowany jest raz do roku, trwa od listopada do maja lub czerwca. Jego uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu szeroko pojętej metodologii organizowania imprez turystycznych,  historii Pomorza itp. Integralną częścią kursu jest 6 rajdów kursanckich, odbywających się na Kaszubach i Kociewiu.

Szlak Źródła Marii 

Klub jest także pomysłodawcą wytyczenia i opiekunem merytorycznym Szlaku Źródła Marii, wiodącego z Osowej przez Górę Studencką, Końskie Łąki i Źródło Marii do Wielkiego Kacka.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Studenckie organizacje turystyczne
Politechnika Gdańska
Koła i kluby Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Stowarzyszenia w Gdańsku
Wrzeszcz Górny